Drei Wünsche ist der Titel von
 Drei Wünsche (Hebel), Märchen von Johann Peter Hebel, 1808
 Drei Wünsche (1958), tschechische Filmkomödie von Ján Kadár und Elmar Klos
 Drei Wünsche (1960), schwedische Filmkomödie von Göran Gentele

Siehe auch:
 Die drei Wünsche von Ludwig Pechstein, 1856
 Die törichten Wünsche von Charles Perrault, 1693